Il termine Regno di Spagna è la denominazione ufficiale di diversi periodi storici o regimi nel corso della storia della Spagna:

 Regno di Spagna (1516-1700) – la Spagna durante il dominio della casata degli Asburgo
 Regno di Spagna (1700-1808) – la Spagna durante il dominio borbonico, periodo conosciuto col nome di Illuminismo in Spagna
 Regno di Spagna (1808-1813) – la Spagna durante il dominio napoleonico, Stato fantoccio del Primo Impero francese
 Regno di Spagna (1814-1833) – la Spagna dopo la Prima Restaurazione borbonica, a seguito della guerra d'indipendenza spagnola
 Regno di Spagna (1833-1868) – la Spagna durante il regno di Isabella II
 Regno di Spagna (1868-1871) – la Spagna durante il Governo provvisorio, a seguito della Rivoluzione spagnola del 1868, che segnò l'inizio del Sessennio democratico
 Regno di Spagna (1871-1873) – la Spagna durante il regno di Amedeo I, membro dei Savoia-Aosta
 Regno di Spagna (1874-1931) – la Spagna dopo la Seconda Restaurazione borbonica, a seguito della caduta della Prima Repubblica
 Regno di Spagna – l'attuale denominazione della Spagna dopo la Terza Restaurazione borbonica, a seguito della fine del regime franchista nel 1975

Pagine correlate 

 Spagna (disambigua)
 Repubblica spagnola